Noidans ist der Name zweier Gemeinden im französischen Département Haute-Saône:

 Noidans-le-Ferroux
 Noidans-lès-Vesoul

Siehe auch:
 Noidan, Gemeinde im französischen Département Côte-d'Or
 Noidant